Schmeltz ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Gottlieb Schmeltz (1667–1725), deutscher Mediziner
 Johannes Dietrich Eduard Schmeltz (1839–1909), Ethnograph